Петля Нестерова:
 Петля Нестерова (мёртвая петля) — фигура сложного пилотажа в авиации.
 Петля Нестерова — советская и российская рок-группа.
 Петля Нестерова — монета номиналом 5 гривен, выпущенная Национальным банком Украины в 2013 году.
 Петля Нестерова — украинский фильм 2007 года.
 Петля Нестерова — российский восьмисерийный телевизионный художественный фильм 2015 года.